Danzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Danzinger (* 1929), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Eduard Danzinger (1916–1945), österreichischer NS-Funktionär
 Johann Baptist Danzinger (1801–1873), Sekretär der österreichischen Nationalbank, Designer von österreichischen Banknoten
 Lotte Schenk-Danzinger (1905–1992), österreichische Psychologin
 Michael Danzinger (1914–2007), österreichischer Pianist, Unterhaltungskünstler und Komponist
 Rainer Danzinger (1943–2023), österreichischer Psychoanalytiker, Gruppenpsychoanalytiker und Psychiater sowie Hochschullehrer

Siehe auch:
 Danziger